Об'єкти NGC
Гончі Пси (сузір'я)
Карликові еліптичні галактики
Пекулярні галактики